Deux navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Rhyl :
 Le  était un dragueur de mines de la classe Bangor lancé en 1940 et vendu en 1948.
 La  était une frégate de la classe Rothesay lancée en 1959 et coulée comme cible en 1985.

Rhyl